La Risurrezione di Lazzaro, miracolo di Gesù
 Risurrezione di Lazzaro (Amadeo), rilievo su marmo di Giovanni Amadeo
 Resurrezione di Lazzaro (Caravaggio), dipinto di Caravaggio (pittore)
 Resurrezione di Lazzaro (Duccio), dipinto di Duccio di Buoninsegna
 Resurrezione di Lazzaro (Sebastiano del Piombo), dipinto di Sebastiano del Piombo
 Resurrezione di Lazzaro (Froment), dipinto di Nicolas Froment
 Resurrezione di Lazzaro (Giotto), affresco di Giotto
 Resurrezione di Lazzaro (Sebastiano del Piombo), dipinto di Sebastiano del Piombo
 Resurrezione di Lazzaro (Memmi) affresco di Lippo Memmi
 Risurrezione di Lazzaro, oratorio di Lorenzo Perosi
 Risurrezione di Lazzaro (Alisal), di José Casado del Alisal
 Resurrezione di Lazzaro (D'Auria), bassorilievo di Girolamo D'Auria
 Resurrezione di Lazzaro (Monica), scultura di Salvo Monica
 Resurrezione di Lazzaro (Bramer), dipinto di Leonard Bramer
 Resurrezione di Lazzaro (Outwater), dipinto di Albert van Outwater